Zaragoza har flere betydninger:

Spanien 
 Zaragoza – hovedstad i den autonome spanske region Aragon og provinsen Zaragoza
 Zaragoza (provins) – en provins i det nordlige Spanien,
 Zaragoza (1867) – spansk søgående panserskib

El Salvador 
 Zaragoza, La Libertad

Ækvatorialguinea 
 Zaragoza, Ækvatorialguinea

Filippinerne 
 Zaragoza, Nueva Ecija

Guatemala 
 Zaragoza, Chimaltenango

Mexico 
 Zaragoza, Chiapas
 Zaragoza, Puebla
 Zaragoza, San Luis Potosi
 Zaragoza, Veracruz